Erich Naumann ist der Name folgender Personen:

* Erich Naumann (Chemiker) (1900–1983), deutscher Chemiker
 Erich Naumann (1905–1951), deutscher SS-Brigadeführer